

Gymnastique
 Code de pointage (gymnastique artistique)
 Code de pointage (gymnastique rythmique)
 Code de pointage (trampoline)
 Code de pointage (gymnastique acrobatique)
 Code de pointage (gymnastique aérobic)